La línea 757 es una línea de transporte local-metropolitana del departamento de Canelones, une la ciudad de Pando con la ciudad de Progreso. Asimismo contaba con una variante, la cual pasó a ser la línea P757 que es una línea de transporte urbana o departamental y su destino es la ciudad de Suarez.

En la línea 757 el destino de ida es El Pinar y el destino de vuelta es Las Piedras.

Y en la línea P757 el destino de ida es Pando y el destino de vuelta es Suarez.

Historia 
En el año 2019 esta línea tiene una extensión a la ciudad de Las Piedras, gestión realizada bajo el gobierno departamental de Canelones. Hasta el año 2020 su denominación era 757, la cual cambió a P757 a raíz de la reestructura del STM, al incorporar a COPSA dentro de dicho sistema en el mismo año. Pero en el año 2022 se recupera la denominación anterior de 757 en el ramal más largo, debido a que atraviesa el departamento de Montevideo, por lo cual se considera línea local-metropolitana, sin embargo en el ramal a la ciudad de Suarez, se conserva como P757 y se acorta su recorrido, partiendo desde Pando (para realizar un looping y permitir combinación directa con las líneas P756 y P758) y así es como pasan a ser dos líneas separadas en vez de una.

Referencias

Enlaces externos 

 https://www.montevideo.gub.uy/buses/mapaBuses.html / Mapa online oficial de IMM en conjunto con MTOP, consulte la ubicación de esta línea en tiempo real.
 http://www.copsa.com.uy/

757